Washington Island heißen:
 Washington Island (Basswood Lake), Minnesota, USA
 Washington Island (Michigansee), Wisconsin, USA
 Washington Island (Oberer See), Michigan, USA
 Washington Island (Sankt-Lorenz-Strom), New York, USA
 Teraina, auch Washington Island, Atoll der Linieninseln, Kiribati